Спіро Агню (1918–1996) — віце-президент США від Республіканської партії США з 1969 по 1973 роки.
 Спіро Вільям Бернгардович (1883 — 1939) — політичний та громадський діяч міжнародного та російського соціалістичного руху.
 Спіро Петро Антонович (1844–1893) — фізіолог, професор Новоросійського університету в Одесі.